Zawady peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Zawady, village du powiat de Kalisz
 Zawady, village du powiat d'Oborniki 
 Zawady, village du powiat d'Ostrzeszów 
 Zawady, village du powiat de Pleszew 
 Zawady, village du powiat de Rawicz

dans la voïvodie de Łódź
 Zawady, village du powiat de Bełchatów
 Zawady, village du powiat de Brzeziny 
 Zawady, village du powiat de Kutno 
 Zawady, village du powiat de Łask 
 Zawady, village du powiat de Łowicz 
 Zawady, village du powiat de Poddębice 
 Zawady, village du powiat de Rawa 
 Zawady, village du powiat de Sieradz 
 Zawady, village du powiat de Skierniewice 
 Zawady (Rzeczyca), village du powiat de Tomaszów Mazowiecki

dans la voïvodie de Lublin
 Zawady, village du powiat de Tomaszów Lubelski

dans la voïvodie de Mazovie
 Zawady, village du powiat de Grójec
 Zawady, village de la gmina de Dzierzgowo, dans le powiat de Mława 
 Zawady, village de la gmina de Lipowiec Kościelny 
 Zawady, village de la gmina de Baranowo, dans le powiat d'Ostrołęka 
 Zawady, village de la gmina de Troszyn, dans le powiat d'Ostrołęka 
 Zawady, village du powiat de Płońsk 
 Zawady, village du powiat de Przysucha 
 Zawady, village de la gmina de Przesmyki, dans le powiat de Siedlce 
 Zawady, village de la gmina de Zbuczyn, dans le powiat de Siedlce 
 Zawady, village de la gmina de Ceranów, dans le powiat de Sokołów 
 Zawady, village de la gmina de Repki, dans le powiat de Sokołów 
 Zawady, village du powiat de Varsovie-ouest 
 Zawady, village du powiat de Węgrów 
 Zawady, village du powiat de Wołomin 
dans la voïvodie de Podlachie
 Zawady, village de la gmina de Turośń Kościelna, dans le powiat de Białystok
 Zawady, village de la gmina de Zawadya, dans le powiat de Białystok
 Zawady, village du powiat de Bielsk Podlaski 
 Zawady, village du powiat de Łomża
dans la voïvodie de Silésie
 Zawady, village du powiat de Kłobuck
dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Zawady, village du powiat de Gołdap
 Zawady, village du powiat de Nidzica 
 Zawady, village du powiat d'Olsztyn 
 Zawady, village du powiat de Pisz